Monêtier ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Frankreich:

Monêtier-Allemont, Gemeinde im Département Hautes-Alpes
Le Monêtier-les-Bains, Gemeinde im Département Hautes-Alpes
Kanton Le Monêtier-les-Bains, Kanton im Département Hautes-Alpes

Siehe auch:
Monestier